US Open 1973 (tennis)
 US Open 1973 (tennis, mannen)
 US Open 1973 (tennis, vrouwen)
 US Open 1973 (golf)